Mambasa (territorium), een territorium (territoire) in de Democratische Republiek Congo
 Mambasa (plaats), plaats in het bovengenoemde territorium